Михаи́л Дуби́нин:
 Дубинин, Михаил Валентинович (род. 1958) — советский и российский футболист, нападающий.
 Дубинин, Михаил Михайлович (1901—1993) — советский и российский физико-химик, Герой Социалистического Труда.